Landtagswahlkreis Schwerin steht für:

 Landtagswahlkreis Schwerin I
 Landtagswahlkreis Schwerin II